Vidas robadas puede referirse a lo siguiente:

Vidas robadas (telenovela argentina), telenovela argentina, original de Marcelo Camaño y Guillermo Salmerón.
Vidas robadas (telenovela mexicana), telenovela mexicana, original de Jorge Maestro.